Bumi Asih – wieś w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Bumi Asih – wieś w kabupatenie Tanah Laut, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji